Мари́-Анн де Кюпи́ де Камарго́, мадемуазель Камарго, Ла Камарго (; 1710—1770) — французская артистка балета, первая танцовщица парижской Королевской академии музыки в 1726—1735 и 1742—1751 годах. Неоднократно писалась художником Никола Ланкре.

Биография 
Училась танцу у балерины Франсуазы Прево, однако бунтарский характер юной ученицы и свободолюбивые нравы привели к конфликту. После того, как Прево отказалась от воспитанницы, Мари-Анн стала заниматься с Мишелем Блонди.

Камарго известна как реформатор балетного танца. В  году она первой из женщин начала исполнять на сцене кабриоли и антраша, до того считавшиеся принадлежностью техники исключительно мужского танца. Укоротила юбки, чтобы иметь возможность свободнее двигаться. Среди партнёров был Антуан Лаваль.

Пользовалась большим успехом у публики — её грация приводила в восторг многих знаменитых людей того времени, в том числе и Вольтера. Также выступала как певица. Танцевала в Королевской академии музыки до  года.

На сцене парижского оперного театра Камарго дебютировала 5 мая 1726 года. Танцевала в огромном количестве балетов и театрализованных балетных постановок.

По настоянию своего любовника графа Клермона Камарго оставила сцену в 1734 году. Однако спустя шесть лет в 1741 году продолжила свои выступления в Гранд-Опера. После своего возвращения на сцену Камарго пользовалась огромным успехом. Полная веселости и блеска грация Камарго, ее жизнерадостность и виртуозность исполнения танцев приводили в совершенный восторг многих знаменитых и известных людей в Европе. 

Мари-Анн де Кюпи Камарго окончательно покинула балет в 1751 году, была одарена роскошной королевской пенсией стоимостью 1 500 фунтов. Скончалась Мари-Анн де Кюпи Камарго в Париже 28 апреля 1771 года. Похоронена Камарго в церкви святого Роха в белых одеяниях и белом гробу, согласно обычаю, принятому в те времена для незамужних женщин.

Образ в искусстве

Живопись 
Мари Анн Камарго изображена на известной композиции живописца Никола Ланкре, различные версии которой находятся в Национальной галерее искусства в Вашингтоне, Эрмитаже в Санкт-Петербурге и собрании Уоллеса в Лондоне. Также существует портрет артистки, выполненный живописцем Жан-Марком Натье. 

Портрет Камарго с обозначением года её дебюта (), написанный Гюставом Буланже по композиции Никола Ланкре, располагается на фризе Танцевального фойе Гранд-Опера среди других двадцати портретов выдающихся танцовщиц Оперы конца XVII — середины XIX веков.

Театр 
Камарго фигурировала во 2-м акте балета Жан-Пьера Омера «» (Опера Ле Пелетье, Париж, ). Также она была героиней балета Мариуса Петипа «» (Большой театр, Санкт-Петербург, ; первая исполнительница — Адель Гранцова).

Примечания

Литература

Ссылки 

Артисты балета по алфавиту
Танцовщицы Франции XVIII века
Артисты балета Королевской академии музыки